Slutspelet i Europamästerskapet i fotboll för damer 2013 inleddes den 21 juli och var det andra och sista steget i EM efter gruppspelet. De två bästa lagen från varje grupp samt de två bästa grupptreorna (8 totalt) kvalificerade sig till kvartsfinaler. Slutspelet avslutades med finalen som spelades den 28 juli 2013.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Sverige mot Island

{{Resultat med trupp|id=SWE-ISL
|nr       = 19
|bild     = SWE-ISL-2013-07-21.svg
|datum    = 21 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Marie Hammarström Josefine Öqvist Lotta Schelin 
|mål2     = 
|arena    = Örjans vall
|spelplats= Halmstad
|publik   = 7468
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Kosovare Asllani
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Italien mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=ITA-GER
|nr       = 20
|bild     = ITA-GER-2013-07-21.svg
|datum    = 21 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Simone Laudehr
|arena    = Myresjöhus Arena
|spelplats= Växjö
|publik   = 9265
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Simone Laudehr
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Spanien

{{Resultat med trupp|id=NOR-ESP
|nr       = 21
|bild     = NOR-ESP-2013-07-22.svg
|datum    = 22 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Solveig Gulbrandsen Irene Paredes Ada Hegerberg  
|mål2     =  Jennifer Hermoso
|arena    = Guldfågeln Arena
|spelplats= Kalmar
|publik   = 10435
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Solveig Gulbrandsen
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=FRA-DEN
|nr       = 22
|bild     = FRA-DEN-2013-07-22.svg
|datum    = 22 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 0 – 1
|efl      = ja
|mål1     = Louisa Nécib 
|mål2     =  Johanna Rasmussen
|straffresultat = 2 – 4
|straffar1= Louisa Nécib Gaëtane Thiney Eugénie Le Sommer Sabrina Delannoy 
|straffar2=  Line Røddik Julie Rydahl Nadia Nadim Theresa Nielsen Janni Arnth
|arena    = Linköping Arena
|spelplats= Linköping
|publik   = 7448
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Christina Ørntoft
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Semifinaler

Sverige mot Tyskland

{{Resultat med trupp|id=SWE-GER
|nr       = 23
|bild     = SWE-GER-2013-07-24.svg
|datum    = 24 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Dzsenifer Marozsán
|arena    = Gamla Ullevi
|spelplats= Göteborg
|publik   = 16608
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Saskia Bartusiak
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Danmark

{{Resultat med trupp|id=NOR-DEN
|nr       = 24
|bild     = NOR-DEN-2013-07-25.svg
|datum    = 25 juli 2013
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat =  
|halvtid  = 1 – 0
|efl      = ja
|mål1     = Marit Christensen 
|mål2     =  Mariann Gajhede
|straffresultat= 4 – 2
|straffar1= Solveig Gulbrandsen Cathrine Dekkerhus Maren Mjelde Trine Rønning 
|straffar2=  Line Røddik Theresa Nielsen Nadia Nadim Mia Brogaard
|arena    = Nya Parken
|spelplats= Norrköping
|publik   = 9260
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Marit Fiane Christensen
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Final

Källor 
 Rsssf.com

Referenser

Slutspel